Gorazdowo ist ein polnischer Ortsname:
 Gorazdowo (Giżycko), Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Thiemau, Kreis Lötzen, Ostpreußen
 Gorazdowo (Kołaczkowo), Ort im Powiat Wrzesiński, Woiwodschaft Großpolen, 1943 bis 1945: Gorasdorf. Kreis Wreschen, Posen